Felser bezeichnet

 Felser, einen Ortsteil der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Felser ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Felser (* 1982), deutsche Rennfahrerin und Moderatorin
 Claudia Felser (* 1962), deutsche Chemikerin und Materialwissenschaftlerin sowie Hochschullehrerin in Mainz
 Frida Felser (1872–1941), deutsche Opernsängerin
 Karloskar Felser (1911–1978), deutscher Geologe und Paläontologe
 Peter Felser (* 1969), deutscher Politiker (AfD), MdB